Одинокий парень:

 Одинокий парень — фильм США 1984 года.
 Одинокий парень — телесериал США 1995—1997 годов.